Толзес — река в России, протекает в Томской области Устье реки находится в 589 км по левому берегу реки Тым. Длина реки составляет 55 км, площадь водосборного бассейна 499 км².

Притоки 
 8 км: Малый Толзес
 Медвежья
 43 км: Беличья
 47 км: Левый Толзес

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Тыма
Реки Каргасокского района